Анфи́мий из Тралл ( — не позднее 558) () — византийский  и архитектор, вместе с Исидором Милетским построивший Софийский собор в Константинополе. 

Родился в городе Траллы (современный Айдын в Турции) в семье врача Стефана. У Анфимия было четыре брата: Диоскор, ставший врачом в Траллах, Александр, один из самых знаменитых медиков своего времени, Олимпий, специалист по римскому праву, и Метродор, выдающийся грамматист, живший в Константинополе.

Анфимий известен прежде всего как один из архитекторов Софийского собора в Константинополе (построен в 532—537 гг.). Он также занимался ремонтом защитных дамб в Даре. Будучи способным математиком, он написал книгу по коническим сечениям, ставшую прекрасной подготовкой к проектированию Софийского собора, и написал обзор о системах зеркал, упоминавшийся, в частности, арабским математиком ибн ал-Хайсамом.

Анфимий в «ЭСБЕ» 

В конце XIX — начале XX века «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» дал следующее жизнеописание этого человека на своих страницах:

Примечания

Литература 
 
 
 Зубов В.П. Анфимий Тралльский и Исидор Милетский // Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. М., 2000. С. 28-31.

Ссылки 

Архитекторы Византии
Учёные Византии